Carl Otto Edmund Silfverschiöld, född 22 mars 1965 på Kobergs slott, Västra Götaland, är en svensk friherre, civilekonom och godsägare. Han är son till friherre Niclas Silfverschiöld och prinsessan Désirée och således systerson till kung Carl XVI Gustaf och kusin till kronprinsessan Victoria. Han är ägare och VD för Kobergs och Gåsevadholms Fideikommiss AB samt Koberg Förvaltning AB som äger och förvaltar Kobergs slott och Gåsevadholms slott. Carl Silfverschiöld är nummer 307 i den brittiska tronföljden (1 januari 2011).

Biografi 
Friherre Carl Silfverschiöld är utbildad civilekonom. När hans far dog 2017 avvecklades faderns fideikommiss Kobergs slott i Västergötland och Gåsevadholms slott i Halland i enlighet med avvecklingslagen från 1964. Istället omvandlades de två slotten till ett fideikommissaktiebolag där Carl Silfverschiöld blev verkställande direktör. För att hålla egendomen samlad fick han även ärva alla fideikommissens tillgångar på över 560 miljoner kronor. Silfverschiöld överser cirka 20 000 hektar mark kring Koberg och Gåsevadholm samt i Lettland som används för skogs- och jordbruk, grus- och bergtäkter, jakt samt förnybar energi.

Silfverschiöld är riddare av Johanniterorden och har tack vare sina nära släktband till kungahuset mottagit flera kungliga minnestecken (se Utmärkelser).

Tronföljd 
Även om Carl Silfverschiöld är barnbarn till arvfurste Gustaf Adolf och ättling till kung Karl XIV Johan är han ej berättigad till den svenska tronen. Detta eftersom successionsordningen reglerar att enbart avkommor till kung Carl XVI Gustaf kan ärva tronen. Han är däremot en del av den brittiska tronföljden (hans morfars morfars mor var drottning Viktoria). 2011 var Silfverschiöld nummer 307 i tronföljden efter sin mor och före sin dotter.

Familj 

Carl Silfverschiöld tillhör den friherrliga ätten Silfverschiöld, nr 283. Han är son till friherre Niclas Silfverschiöld och prinsessan Désirée. Efter sin fars död blev han huvudman för ätten Silfverschiöld. Silfverschiöld gifte sig 16 juni 2005 i Falsterbo med verkställande direktören Maria Fredriksson. Paret har gemensamma dottern friherrinnan Anna Margareta Silfverschiöld (född 2006). De skiljdes sig 2013.

Anfäder

Utmärkelser 

   Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj, 29 augusti 1967.
   Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III, 30 april 2016.
   Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II, 23 augusti 2013.
   Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken I, 30 april 1996.
   Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllopsminnesmedalj, 8 juni 2010.
   Riddare av Johanniterorden i Sverige.

Referenser 

Carl
Svenska friherrar
Svenska godsägare under 2000-talet
Civilekonomer
Riddare av Johanniterorden i Sverige
Personer från Lagmansereds socken
Födda 1965
Män
Levande personer